Alien Abduction peut désigner :
 Alien Abduction (film, 2005) ;
 .